Sæson 5 af South Park, en amerikansk tv-serie skabt af Trey Parker og Matt Stone, blev første gang sendt den 20. juni 2001 og sidste afsnit blev sendt den 12. december 2001.. Sæsonen blev afsluttet efter blot 14 afsnit, hvilket skulle vise sig at blive standarden de næste mange sæsoner.

Afsnit

Referencer 

South Park (sæson 5)-episoder
Sæsoner af tv-serier